Dreesch steht für:
 Dreesch (Grünow), ein Ortsteil der Gemeinde Grünow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Dreesch (Siegburg), der kleinste Stadtteil von Siegburg, Nordrhein-Westfalen

 Großer Dreesch, ein Stadtteil von Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
 einen Begriff aus der mittelalterlichen Dreifelderwirtschaft, siehe Driesche

Siehe auch: 
 Dresch
 Driesch
 Driesche